Saldaña (Tolima), een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima
Saldaña (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Palencia